Búri steht für: 

 Buri (Mythologie), ein Wesen in der nordischen Mythologie
 Búri (Höhle), eine Höhle in Südwestisland